Храм Игоря Черниговского — название православных храмов, освящённых во имя святого благоверного князя Игоря Черниговского.

 Собор Святого Игоря Черниговского в Переделкине — в Москве.
 Часовня Игоря Черниговского — в городе Пушкине.